

Persone 
 Bartolomeo Calderara (1747-1806) – marchese di Turano, Belgirate e Paderno Dugnano in Lombardia
 Giacinto Calderara (1729-1803) – compositore piemontese
 Mario Calderara (1879-1944) – aviatore italiano
 Roberto Calderara (o Caldarera) (XII secolo) – condottiero lombardo attivo in Sicilia

Geografia

Italia
 Calderara – località (non frazione) di Casteggio in provincia di Pavia
 Calderara – quartiere di Paderno Dugnano nella città metropolitana di Milano
 Calderara di Reno – comune della città metropolitana di Bologna
 Calderara – frazione di Pieve di Teco in provincia di Imperia

Altro 
 Palazzo Calderara – palazzo a Vanzago

Pagine correlate
 Caldarera
 Calderari (disambigua)